Sarra Lajnef, nageuse tunisienne.
 Zohra Lajnef, chanteuse tunisienne